Азины — группы химических соединений:
 Ациклические азины — производные гидразина общей формулы R2C=N-N=CR2
 Гетероциклические азины — гетероциклические соединения, содержащие в шестичленном цикле, наряду с атомами углерода, не менее двух других атомов, из которых, по крайней мере, один — атом азота.

См. также 
 
 
 Азинский